Das Peters NSW Open Tournament of Champions 1995 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 9. bis 15. Januar 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Sydney